Rubbestad är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Axel Rubbestad (1888–1961), svensk riksdagspolitiker
 Michael Rubbestad (född 1980), svensk riksdagspolitiker

Svenska efternamn